Das Nibble (selten auch Nybble oder Nyble) ist eine Datenmenge, die im heutigen Sprachgebrauch 4 Bits umfasst; es wird auch Halbbyte genannt. So wie ein Byte jedoch traditionell nicht immer 8 Bits entsprach, wurde auch die Bezeichnung Nibble gelegentlich für verschiedene andere Teilmengen eines Bytes als 4 Bits benutzt.

Hingegen sind in der Telekommunikation und Netzwerkindustrie die Bezeichnungen Semi-Oktett (semi-octet, d. h. Halb-Oktett), Quadbit oder Quartett (quartet) geläufiger und bezeichnen immer exakt 4 Bit.

Die früher in Westeuropa verbreiteten Bezeichnungen Tetrade und Quadrupel sind heute in dieser Bedeutung nicht mehr geläufig.

Die Bezeichnung Nibble basiert auf dem englischen Verb to nibble („anknabbern“, „einen kleinen Bissen nehmen“) und der phonetischen Ähnlichkeit von bite („beißen“, „Bissen“) und byte. Das Wortspiel „to nibble = to take half a bite“ hat seinen Ursprung offenbar um 1958 in einer scherzhaften Bemerkung von David B. Benson, einem späteren Professor der Washington State University, gegenüber seiner Mutter, die Programmiererin im Los Alamos Scientific Laboratory war.

Die sechzehn Werte des Nibble umfassen den Wertebereich von 0 (binär 0000) bis 15 (binär 1111) und können mit den Hexadezimalziffern von 0hex bis Fhex bezeichnet werden.

Hier liegt auch der Grund für die „Verstoßung“ des Oktalsystems mit den Ziffern 0okt bis 7okt (für jeweils drei Binärstellen) – vorderes und hinteres Halbbyte waren z. B. trotz Identität aufgrund der oktalen Zahlendarstellung nicht sofort als solche erkennbar:
273okt = 10111011bin = BBhex (= 187dec).

Die 16 möglichen Werte für ein Nibble sind:

Die Hälfte eines Nibble wird auch Crumb  (engl. für Brösel) genannt. Ein Crumb umfasst also zwei Bits. Diese Bezeichnung ist aber sehr selten anzutreffen, weil Bits selten in Zweierblöcken dargestellt werden.

Analog zur Bezeichnung Tetrade für 4 Bits waren früher auch folgende Bezeichnungen geläufig:
 Triade für eine Gruppe aus 3 Bits
 Pentade für 5 Bits
 Hexade für 6 Bits
 Heptade für 7 Bits und
 Oktade für 8 Bits (1 Byte).

Siehe auch 
 4-Bit-Architektur
 BCD-Code
 Datenwort
 Pseudotetrade

Weblinks 

 Jargon File (englisch)

Einzelnachweise 

Hardware
Informationseinheit